Irena kan syfta på:

 Irena (släkte) – ett släkte fåglar i familjen blåfåglar
 Irena – en variant på kvinnonamnet Irene
 Irena (stjärna) - stjärna i stjärnbilden Herkules